Петър Манджуков може да се отнася за:

 Петър Манджуков (1878 – 1966), български революционер, деец на ВМОРО;
 Петър Манджуков (р.1942), български бизнесмен.